

Грачовська сільська рада — сільське поселення, Грачовський район, Оренбурзька область
 Грачовська сільська рада — сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область